Kulik peut désigner :

Patronyme 
 Buzz Kulik (1922-1999), réalisateur et producteur américain
 Grigori Koulik (1890-1950), maréchal de l'Union soviétique
 Heather Kulik, chimiste et scientifique des matériaux américaine.
 Ilia Kulik (1977-), patineur artistique russe
  (1793-1863), mathématicien autrichien
 Leonid Koulik (1883-1942), minéralogiste russe et soviétique
 Oleg Kulik (1961-), plasticien russe

Toponymie 
en 
 Kulik, un village dans la province de Téhéran
en Pologne
 Kulik, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kulik, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi 
 Affaire Kulik
 Marek Kulič
 Koulak

Homonymie de patronyme